Axel Ekström (ur. 3 maja 1995 w Örebro) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Garphyttans If.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Axel Ekström pojawił się 10 grudnia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Östersund, gdzie został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował w sprincie stylem klasycznym. Pierwszy rezultat zawodnika to 128. miejsce w Pucharze Skandynawskim w Åsarnie.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 lutego 2015 roku w Östersund, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Davos 10 grudnia 2016, gdzie na dystansie 30 km stylem dowolnym zajął 28. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Ekström nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Örebro